

Folklore et traditions 
 Genna ou Ledet, célébration éthiopienne orthodoxe de la naissance de Jésus Christ.
 Ère Genna, au Japon, du mois de juillet 1615 au mois de février 1624.

Patronyme 
 Irene Genna (1931-1986), actrice italienne.
 Francesca Genna (1967), graveuse italienne.
 Giuseppe Genna (1969), écrivain italien.
 Stéphanie Genna (1970), haltérophile française.

Toponyme 
 Menhir Genna Prunas, mégalithe situé près de Guspini (Italie).

Patronyme italien
Homonymie de patronyme